G23, G 23 oder G-23 steht für:
 BMW G23, ein Mittelklasse Cabriolet, das 2021 auf den Markt kam
 Junkers G 23, ein Passagierflugzeug mit drei Motoren
 Gribowski G-23, ein Flugzeug des sowjetischen Flugzeugkonstrukteurs Wladimir Konstantinowitsch Gribowski
 HMS Dagger (G23), britischer Zerstörer der Weapon-Klasse
 HMS Mahratta (G23), britischer Zerstörer der M-Klasse
 Ginetta G23, britischer Sportwagen
 ein vor der eigentlichen Einführung beschafftes Scharfschützengewehr der Bundeswehr, siehe G22 (Gewehr) (Serie)
 Glock 23, österreichische Pistole
 G23-Lampensockel für Leuchtstofflampen, siehe Lampensockel#Sockel für Leuchtstofflampen
 eine arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchung bei Getreide- und Futtermittelstaub
 Hieroglyphe G26 (rḫjt), mittelägyptische Hieroglyphe, siehe Gardiner-Liste #G – Vögel

Abkürzung